28. sezon Deutsche Eishockey Liga rozgrywany jest na przełomie 2021 i 2022 roku jako 64. sezon rozgrywek o mistrzostwo Niemiec w hokeju na lodzie. W rozgrywkach bierze udział 15 zespołów.

Sezon zasadniczy 

Legenda:     = Awans do ćwierćfinału,     = Drużyny rywalizujące o awans do fazy play-off,     =  Spadek do 2 ligi

Bibliografia 
 
 

Deutsche Eishockey Liga
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 w Niemczech
2022 w Niemczech